Galliumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Gallium und Fluor:

Gallium(I)-fluorid, GaF
Gallium(III)-fluorid, GaF3